Hasło L’Hôpital może odnosić się do miejscowości i gmin we Francji:
 L’Hôpital – miejscowość i gmina w regionie Grand Est, w departamencie Mozela
 L’Hôpital-d’Orion – miejscowość i gmina w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie
 L’Hôpital-du-Grosbois – miejscowość i gmina w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Doubs
 L’Hôpital-le-Grand – miejscowość i gmina w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Loara
 L’Hôpital-le-Mercier – miejscowość i gmina w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Saona i Loara
 L’Hôpital-Saint-Blaise – miejscowość i gmina w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie
 L’Hôpital-Saint-Lieffroy – miejscowość i gmina w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Doubs
 L’Hôpital-sous-Rochefort – miejscowość i gmina w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Loara

 Osoby noszące nazwisko L’Hôpital:
 Guillaume François Antoine de l'Hôpital lub l’Hôspital (ur. 1661, zm. 1704) – francuski matematyk
 Michel de l’Hôpital, także Michał de L’Hôpital (ur. 1507, zm. 1573) – francuski polityk
 Pierre de L'Hôpital (zm. 1444)

Zobacz też 
 Reguła de l’Hospitala
 Lhôpital